Елеонора Енглеска (, Домфронт, Орне, 13. октобаp 1162 - Бургос, 31. октобаp 1214) била је краљица Кастиље и Толеда, а рођена је као принцеза Енглеске. Њен је муж био краљ Алфонсо VIII Кастиљски. У Шпанији је знана као Леонор Плантагенет ("Леонора Плантагенет") или Леонор де Инглатерра ("Леонора Енглеска").

Елеонора је била ћерка енглеског краља Хенрија II и Елеоноре Аквитанске те је била названа по мајци. Била је сестра краљева Ричарда I и Јована. 

Имала је 14 година кад се удала за Алфонса, краља Кастиље. Браком је постала моћна жена те је имала одређену контролу над мужем. Родило им се много деце. 

Након што је Алфонсо преминуо 5. октобра 1214, Елеонора је била толико схрвана да није могла водити погреб те је ускоро и сама умрла.

Породично стабло

Деца 
 Беренгела од Кастиље
 Санчо
 Енрике
 Санча
 Фернандо
 Санчо?
 Урака Кастиљска, краљица Португала
 Бланка Кастиљска, краљица Француске
 Фернандо од Кастиље (1189—1211)
 Мафалда
 Констанса
 Леонор од Кастиље (умрла 1244)
 Енрике I од Кастиље

Референце

Литература 
 

Рођени 1162.
Умрли 1214.
Династија Плантагенет
Владари Кастиље